HMS Inconstant ha sido el nombre recibido por seis buques de la Royal Navy, más uno que no llegó a construirse:

 fue un navío de línea de quinta clase (fragata) de 36 cañones. Capturado a los franceses en 1778 con el nombre de Pallas. Renombrado más tarde HMS Convert en 1783 y dado de baja en 1791.
 fue un navío de línea de quinta clase de 36 cañones. Botado en 1783 y dado de baja en 1817.
HMS Inconstant, iba a ser un navío de línea de quinta clase de 46 cañones. Fue pedido en 1825, pero cancelado en 1832.
 fue un navío de línea de quinta clase de 36 cañones. Botado de 1836 y vendido en 1862.
 fue una fragata de casco de hierro botada en 1868. Fue usada en servicios portuarios desde 1898, fue renombrada HMS Impregnable II en 1906; HMS Defiance IV en 1922; HMS Defiance II en 1930 y finalmente vendida en 1956.
 fue un crucero ligero de la Clase Arethusa. Botado en 1914 y dado de baja en 1922.
 fue un destructor de la Clase I encargado por Turquía en 1939. Ante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, fue requisado por la Royal Navy, fue botado en 1941 y transferido a Turquía en 1946 donde fue renombrado TCG Muavenet. Finalmente retirado y vendido en 1960.

Nombres de buques británicos